Le Daguet nain (Mazama chunyi) est une espèce de mammifères de la famille des Cervidae vivant dans les Andes boliviennes et le Sud du Pérou.

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Cervidae